Benvenuto Cellini – scultore, orafo, scrittore, argentiere e artista italiano
 Cellini (calciatore) – calciatore italiano
 Federica Cellini – giornalista italiana
 Francesco Cellini – architetto italiano
 Gaetano Cellini – scultore e pittore italiano
 Giuliano Cellini – politico italiano
 Giuseppe Cellini – pittore, decoratore e insegnante italiano
 Giuseppe Cellini – guerrigliero dell'insorgenza antifrancese in Italia
 Marco Cellini – calciatore italiano
 Matteo Cellini – scrittore italiano
 Renato Cellini – direttore d'orchestra italiano
 Roberto Cellini – economista italiano
 Serafino Cellini – partigiano italiano

Pagine correlate
 Benvenuto Cellini